Новооктя́брьская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Новооктябрьская улица — улица в Гродно

Россия 

 Новооктябрьская улица — улица в Волхове Ленинградской области
 Новооктябрьская улица — улица в Новошахтинске Ростовской области

См. также 

 Октябрьская улица